The Hills (telessérie) — série produzida e exibida pela MTV entre 2006 e 2010;
 "The Hills" (canção) — canção do artista canadense The Weeknd.